Listagem do número de participações dos clubes portugueses nas principais competições internacionais:
 Taça Intercontinental / Mundial de Clubes
 Taça dos Campeões Europeus / Liga dos Campeões da UEFA
 Taça UEFA / Liga Europa
 Liga Conferência Europa da UEFA
 Taça das Taças
 Taça Intertoto da UEFA
 Supertaça Europeia
 Taça das Cidades com Feiras
 Taça Intertoto (pré-UEFA)

Notas:
 Esta lista não representa nem pretende representar nenhuma classificação dos clubes pelos seus palmarés ou sob qualquer outro parâmetro, mas fornecer uma perspectiva da participação dos clubes portugueses em competições internacionais.
 Foram consideradas a Taça das Cidades com Feiras e Taça Intertoto (pré-UEFA) devido à sua relevância na época e por terem sido provas que viriam a originar competições oficiais.
 Não foi considerada a Taça Latina, uma vez que o organismo que superintende o futebol europeu (UEFA), não considera válida esta prova.
 Esta lista não distingue a participação nas fases de qualificação, contabilizando-as conjuntamente com as participações na fase eliminatória, 
 Esta lista não distingue apuramento/relegações de uma prova para outra (por exemplo relegação da Liga dos Campeões para a Liga Europa ou apuramento da Taça Intertoto para a Liga Europa), contabilizando-as como 2 participações distintas.

Clubes participantes
Desactualizado a 18-Fev-18 

Clubes Competicoes Internacionais